L'armement est l'action de doter en armes, ou par extension, d'équiper un navire, une mine des matériels nécessaires à son fonctionnement. Le terme désigne également l'ensemble de ces armes ou équipements :

 industrie de l'armement | Armement antique | armement médiéval | Armement moderne;
 maîtrise des armements | désarmement (en droit) ;
 armement (pour une compagnie maritime).

Autres sens 
L'armement est aussi la désignation de la capacité d'une voie ferrée à supporter tel ou tel type de trafic. L'armement désigne également le nombre de traverses au kilomètre.